Tabira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tabira (ort), Pernambuco, 
 Tabira (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar